IBX steht für:

 2-Iodoxybenzoesäure, ein Oxidationsmittel in der organischen Chemie, siehe auch Dess-Martin-Periodinan
 Ibex Airlines, eine japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Individualized Blackbox Component, Teil von Microsofts digitaler Rechteverwaltung DRM10
 Integrated Business Exchange, ehemaliger Name des schwedischen Unternehmens IBX; siehe IBX (Unternehmen)

IBX